Домбаи () — небольшое водохранилище было создано в 1960-х юго-западнее города Печварад, в медье (области) Баранья, Венгрия.

Озеро находится на склоне горы Зенгьё () (682 м), горного массива Мечек.

Своё нынешнее название озеро получило в честь венгерского исследователя Яноша Домбаи в 1966 году.

Около озера находится небольшой туристический курорт (главным образом купание). На северном берегу озера можно увидеть старую водяную мельницу и источник, который снабжает озеро водой.

Водохранилища Венгрии
Бассейн Дуная
Водные объекты Бараньи